William Joseph Seymour
 William Seymour (generał)
 William Seymour (1664–1728)